Miejscowości w USA:
 Nunda – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Nunda – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Nunda – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Nunda (ang. Nunda Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Nunda (ang. Nunda Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Nunda (ang. Nunda Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Nunda (ang. Nunda Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Nunda (ang. Nunda Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake